Not For Broadcast () — компьютерная игра в жанре симулятора режиссёра прямого эфира, разработанная британской компанией NotGames и изданная tinyBuild. Выход игры в раннем доступе состоялся 30 января 2020 года на платформе Windows, а выход полной версии состоялся 25 января 2022 года.

Геймплей 

Not For Broadcast — это симулятор пропаганды, в котором игроку предстоит влиять на то, каким будет завтрашний день. Режиссёр в прямом эфире должен переключаться между четырьмя камерами, контролировать сводки новостей, заглушать ругательства. От выбора, подвергнуть новости цензуре и получить за это вознаграждение, или открыть миру правду, зависит судьба страны.

Сюжет 

Действие игры разворачивается в альтернативные восьмидесятые годы XX века. Страна, которую называют «Объединённые территории» скатывается в антиутопию, поскольку к власти пришло радикальное правительство, о котором, к слову, некая знаменитость уже успела написать книгу. Главный герой (Алекс Уинстон) пришёл прибраться в студии, но по иронии судьбы через мгновение уже стал человеком, от решения которого зависит, что выйдет в эфир «Вечерних новостей», первого национального телеканала, однако от этого зависит и его будущее. Эта игра в зависимости от выборов, сделанных во время эфира меняет варианты концовок, Из достижений в Steam можно понять, что в игре есть (будут) 3 основные концовки: 
1) Если вы во время эфира делали выбор за "Перебой" (это группа тех, кто против "Прогресса").
2) Если вы во время эфира продвигали "Прогресс", а "Перебой" критиковать.
3) Если вы были одновременно и за правительство, и за оппозицию (были нейтральным).

Выход на Консолях
27 Января разработчики анонсировали дополнение,в котором Алекс Уинстон будет исследовать заброшенную студию.
Также на этот день отмечен выход Not For Broadcast на консоли Xbox и PlayStation.Дата выхода—24 марта.

В ролях

Фильмография 

 Not For Broadcast: «Свет, камера, локдаун» (д/ф) (2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Not For Broadcast на сайте IMDB

Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Steam-игры
Компьютерные игры 2020 года
Игры на движке Unity
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Инди-игры
Симуляторы
Компьютерные игры, изданные tinyBuild